Палата представителей — название законодательного органа или одной из палат парламента во многих странах и регионах.

 Палата представителей (Белоруссия) — нижняя палата парламента Белоруссии.
 Палата представителей США — нижняя палата Конгресса США.
 Палата представителей Йемена — парламент Йемена.
 Палата представителей Новой Зеландии — нижняя палата парламента Новой Зеландии.
 Палата представителей Мальты — однопалатный парламент Мальты.
 Палата представителей Японии — нижняя палата Парламента Японии.
 Палата представителей Техаса — нижняя палата законодательного собрания штата Техас.
 Палата представителей Колумбии — нижняя палата Конгресса Колумбии. 
 Палата представителей Ямайки — нижняя палата Парламента Ямайки.
 Палата Представителей Кипра — однопалатный парламент Кипра.
 Палата представителей Филиппин — нижняя палата парламента Филиппин.
 Палата представителей Законодательного собрания Свердловской области — нижняя палата законодательного органа государственной власти Свердловской области.
 Палата представителей Ирландии — нижняя палата парламента Ирландии.
 Палата представителей Нигерии — нижняя палата Национальной ассамблеи Нигерии.
 Палата представителей (Австралия) — нижняя палата Парламента Австралии.
 Палата представителей Японии — нижняя палата Парламента Японии.
 Палата представителей (Мьянма) — нижняя палата Ассамблеи Союза, парламента Республики Союз Мьянма.
 Палата представителей Египта — однопалатный парламент Египта.
 Палата представителей (Белиз) — нижняя палата Национального собрания Белиза.
 Палата представителей Бельгии — нижняя палата Федерального парламента Бельгии.
 Палата представителей Айдахо — нижня палата Легислатуры Айдахо.
 Палата представителей Иллинойса — нижняя палата Генеральной ассамблеи Иллинойса.
 Палата представителей Фиджи — нижняя палата парламента Фиджи.
 Палата представителей Либерии — нижняя палата парламента Либерии.
 Палата представителей Ливии — однопалатный парламент Государства Ливия.
 Палата представителей Боснии и Герцеговины — нижняя палата Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины.

Парламент